Карл Йоханнес Тихо Моммзен (; 23 мая 1819, Гардинг, Шлезвиг-Гольштейн — 30 ноября 1900, Франкфурт-на-Майне) — немецкий филолог-классик и директор средней школы.

Биография 
Тихо Моммзен, сын пастора Йенса Моммзена и Софи Элизабет Крумбхаар, был младшим братом историка и лауреата Нобелевской премии по литературе Теодора Моммзена.

В 1821 году семья переехала в Олдесло. С 1834 года братья посещали Христианеум в Альтоне. Потом Карл отправился в Кильский университет где изучал филологию. Здесь он встретил поэта Теодора Шторма и в 1839 году вместе с ним и его братом Теодором в 1843 году опубликовал песенник трёх друзей.

У Карла было 2 жены, первая дочь юриста Карла Фридриха де Бура (1776-1848) Франциска де Бур (1792-1855 была жената до 1849) и вторая Франциска Эмили Кэролайн де Бур (1824-1902).

В апреле 1849 года он стал учителем в гимназии в Хузуме. В 1850 году Карл был вынужден покинуть Хузум по политическим причинам и уехал в Альтону.

На Пасху 1851 года он стал учителем средней школы в Эйзенахе.

Проработав ректором школы для граждан в Ольденбурге, с 1864 по 1886 он был директором муниципальной средней школы во Франкфурте-на-Майне.

Семья 
У Карла было 8 детей:

 Йенс Моммзен или Йенс Карл Фридрих (1852-1922) был врачом. (Сын Франциске де Бур)
 Эмма Катинка (1857-1943) вышла замуж за архивиста Клауса Альберта де Бура (1852-1945). (Дочь Франциске де Бур)
 Агнес Моммзен (1854-1920). (Сын Франциске Эмили Кэролайн де Бур)
 Джоанна Софи Элизабет (1850-1935). (Дочь Франциске Эмили Кэролайн де Бур)
 Луиза Амалия (1859-?). (Дочь Франциске Эмили Кэролайн де Бур)
 Мари Алвин Роза (1861-1879). (Дочь Франциске Эмили Кэролайн де Бур)
 Герман Адольф Август (1855-?). (Сын Франциске Эмили Кэролайн де Бур)
 Вильгельм Юлиус Генрих (1863-?). (Сын Франциске Эмили Кэролайн де Бур)

Смерть 
Карл Йоханнес Тихо Моммзен умер 30 ноября 1900 года во Франкфурте-на-Майне в возрасте 80 лет. Его могила находится на главном кладбище Франкфурта-на-Майне.

Работы 
 [Kommentierte Übersetzung] Pindaros, Kiel 1845 (Leipzig 1846, mit Anmerkungen Berlin 1864)
 Der Perkins-Shakespeare, Berlin 1854
 Die Kunst des Übersetzens aus neueren Sprachen, Oldenburg 1858
 [Kritische Ausgabe] Shakespeare, Romeo und Julia, Oldenburg 1859
 Bemerkungen über Kritik, Exegese und Versabtheilung bei Pindar, Oldenburg 1863 [39 S.]
 Bemerkungen zum ersten Buche der Satiren des Horaz, Frankfurt 1871 [30 S.]
 Beiträge zu der Lehre von den griechischen Präpositionen, Berlin 1895 [X, 846 S.]

Примечания

Литература 
 Wolfgang Klötzer (Hrsg.): . Zweiter Band. M-Z (= . Band XIX, Nr. 2). Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-7829-0459-1.
 Michael Hiltscher, Shakespeares Text in Deutschland: Textkritik und Kanonfrage von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Frankfurt/Main: Peter Lang, 1993, ISBN 3-631-46363-4
 Repertorium der Briefe aus dem Archiv Walter de Gruyter. Ausgewählt von Otto Neuendorff. Bearbeitet von Anne-Katrin Ziesak. Berlin/New York 1999, S. 200
 Manfred Jessen-Klingenberg: Tycho Mommsen. In: Zwischen Eider und Wiedau. Heimatkalender für Nordfriesland, 2007, ISSN 0514-8413, S. 47-52.
 Kurt Telschow: Mommsen, Tycho Karl Johannes. In: Schleswig-holsteinisches biographisches Lexikon, Bd. 4, Wachholtz, Neumünster 1976, ISBN 3-529-02644-1, S. 159—162.

Родившиеся в Шлезвиг-Гольштейне
Филологи Германии
Филологи XIX века
Тихо